Пётр Тартаковский:
 Тартаковский, Пётр Иосифович (1926—2015) — советский, узбекистанский литературовед и литературный критик.
 Тартаковский, Пётр Саввич (1895—1940) ) — физик, профессор.

Примечания